Jerónimo puede referirse a:

 Jerónimo: nombre personal masculino;
 Jerónimo de Cardia (354-250 a. C.): historiador y general griego, contemporáneo de Alejandro Magno;
 san Jerónimo (340-420): escritor dálmata (de la actual Eslovenia), canonizado por la Iglesia católica, traductor de la Biblia desde el griego y el hebreo;
 un jerónimo es una persona perteneciente a la orden de san Jerónimo (creada en 1373);
 Jerónimo (Alberto Pedro González, n. 1952): cantante argentino ganador del Festival de Benidorm 1980.1